Fear Itself puede referirse a:

 Fear, Itself episodio de Buffy the Vampire Slayer (1999).
 Miedo absoluto película dirigida por Ruby Zack de (2006).
 Fear Itself serie de televisión creada por Mick Garris en (2008).
 Fear Itself cómic de Marvel Comics (2011).